Švýcarskou ligu ledního hokeje v roce 1994/1995 vyhrál týmu EHC Kloten, sestoupil tým HC Bienne. Ligu hrálo 10 týmu, dohromady se odehrálo 36 zápasů.

Sezóna

Play off

Čtvrtfinále 
Zug - Curych (3:2) 
Freiburg Gottéron - Davos (3:2) 
Ambri-Piotta - Bern (0:3) 
 Kloten - Lugano (3:2)

Semifinále 
Zug - Freiburg Gottéron (3:0)
Bern - Kloten (0:3)

Finále 
EV Zug - EHC Kloten (1:3)

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1994
Lední hokej v roce 1995